Анастасия Александровна Олегина (12 августа 2003, Ярославль) — российская футболистка, выступающая на позиции защитника.

Карьера 
Воспитанница ДЮСШ № 13 города Ярославль, первый тренер Николай Фадеенко (среди его воспитанниц — Надежда Карпова).

В чемпионате России дебютировала 6 августа 2020 года в матче против «Локомотива». В рамках учебно-тренировочного сбора в Крымске 29 января 2021 года команда «Чертаново» провела товарищеский матч с молодежной командой «Краснодар» (9:0). После замены Юлии Бессоловой, 17-летняя Анастасия Олегина впервые стала капитаном команды.

В январе 2023 года перешла в «Рязань-ВДВ».

В составе юниорской сборной России дебютировала в апреле 2018 года в товарищеском матче с Азербайджаном. В сентябре 2020 года привлекалась в молодёжную сборную Россия U19 для участия в УТС и тренировочной игры с клубом «Рязань-ВДВ».

Командная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ

Футболистки России
Игроки ЖФК «Чертаново»